Коджалак — комуна у повіті Констанца в Румунії
 Коджалак — село у повіті Констанца, в комуні Коджалак в Румунії
 Коджалак — назва села Красноармійське Роздольненського району Автономної Республіки Крим України до 1944 року